

Lugares
Haughton (Luisiana)

Pessoas
William Haughton

Outros
Projeto Haughton-Mars